Aglaophon ist der Name folgender Personen:

 Aglaophon der Ältere, griechischer Maler um 600 v. Chr.
 Aglaophon der Jüngere, griechischer Maler um 420 v. Chr.
 Aglaophon (Koroplast), griechischer Keramiker